Jens Lauridsen er navnet på flere personer:

 Jens Lauridsen (adelsmand) (levede o. 1350) – dansk adelsmand
 Jens Lauridsen Zeuthen (1573-1628) – dansk præst
 Jens Lauridsen (godsejer) (død 1689) – dansk godsejer